Desa Pringamba kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pringamba (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 109,76), Jawa Tengah, 
 Desa Pringamba (administrativ by i Indonesien, lat -7,24, long 109,61), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar